André Perrin, född 24 augusti 1894 i Bruyères, död 26 november 1968 i Bruyères, var en fransk längdskidåkare som tävlade under 1920-talet.

Vid olympiska vinterspelen i Chamonix deltog han och kom på sextonde plats på femmilen.

Källor
http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/pe/auguste-perrin-1.html
 Olympedia – Auguste Perrin

Franska längdåkare
Personer från Vosges (departement)
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1924 från Frankrike
Tävlande i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 1924
Franska idrottare under 1900-talet
Födda 1894
Avlidna 1968
Män